Charny kan syfta på:
Charny, Côte-d'Or
Charny, Seine-et-Marne
Charny, Yonne